Hugh Montgomerie (c. 1460-1545), 1 comte d'Eglinton ;
 Hugh Montgomerie (mort en 1585) ;
 Hugh Montgomerie (1613-1669) ;
 Hugh Montgomerie (1739-1819), 12 comte d'Eglinton, noble et musicien.

Voir aussi 
 Hugues de Montgommery (mort en 1098)